Serious Moonlight (David Bowie), een concertfilm van David Bowie uit 1984
 Serious Moonlight Tour, de tournee waarin deze film is opgenomen
 Serious Moonlight (film), een film uit 2009